Belgiens landslag i ishockey kan vara:

Belgiens damlandslag i ishockey
Belgiens herrlandslag i ishockey